«Turn Back Time» — шестой сингл скандинавской дэнс-поп-группы Aqua с дебютного альбома Aquarium, выпущенный в 1998 году.

О сингле 
В отличие от предыдущих синглов Aqua, песня имеет медленный темп и не относится к стилистике «бабблгам-поп», раскрывая вокальные данные Лене Нюстрём. Содержит сэмпл композиции «Heart» британской группы Pet Shop Boys.

Песня покорила британский чарт и вошла в саундтрек к фильму «Осторожно, двери закрываются». Музыкальное видео, существующее в двух версиях, также содержит кадры из фильма.

Список композиций

Чарты

В записи участвовали 
 Л.Нюстрём — вокал;
 С.Растед, Клаус Норрен — инструменты;
 Johnny Jam, Delgado, С.Растед, К.Норрен — продюсирование, аражировки, сведение

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Песни 1998 года
Поп-баллады
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке